Faye Wong (1969) kínai néven Vang Fej, pekingi születésű popénekesnő
 Vang Fej című 1997-es albuma
 Vang Fej című 2001-es albuma
 Vang Fej (1963), kínai kosárlabdázó
 Vang Fej (1981), világbajnoki bronzérmes kínai strandröplabdázónő, olimpikon
 Vang Fej (1982), kínai gyorskorcsolyázónő, olimpikon
 Vang Fej (1987), kínai kerékpáros
 Vang Fej (1989), kínai labdarúgó
 Vang Fej (1990), kínai labdarúgónő
 Vang Fej (1993), kínai labdarúgó